Alter Graben ist der Name folgender Gewässer:

 Alter Graben (Aabach), rechter Zufluss des Aabachs (zum Emsdettener Mühlenbach) nach Abeler Lehmkuhl, Gemeinde Nordwalde, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Alter Graben (Donau), linker Zufluss der Donau in Markt Obernzell, Landkreis Passau, Bayern
 Alter Graben (Emder Stadtgraben), Nebengraben des Emder Stadtgrabens durch Emden, Niedersachsen
 Alter Graben (Endinger Kanal), linker Graben zum Endinger Kanal (zum Waldbach, zur Schutter) gegenüber Langhurst, Gemeinde Schutterwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Alter Graben (Großer Brombachsee), linker Zufluss zum Brombach im Großen Brombachsee bei Enderndorf, Stadt Spalt, Landkreis Roth, Bayern
 Alter Graben (Jagst), rechter Zufluss der Jagst gegenüber Untergriesheim, Stadt Bad Friedrichshall, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Jagst
 Alter Graben (Mettenbach), rechter Zufluss des Mettenbachs (zur Donau) nach Markt Metten, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Alter Graben (Röthelgraben), linker Zufluss des Röthelgrabens (als Rottelsgraben zum Griesle Graben, zum Landgraben, zur Donau) gegenüber dem Unteren Riedwirtshaus, Stadt Günzburg, Landkreis Günzburg, Bayern
 Alter Graben, Unterlaufname des Beiersdorfer Wassers, rechter Zufluss der Spree in Taubenheim/Spree, Einheitsgemeinde Sohland an der Spree, Landkreis Bautzen, Sachsen

Siehe auch:
 Alter Bach
 Altergraben, linker Nebenfluss des Lusenbaches in der Steiermark
 Altgraben